Стефан Аболь (фр. Stéphane Abaul, нар. 23 листопада 1991) — мартиніканський футболіст.
 Аболь-Фатх Хан Занд (перс. ابوالفتح خان زند‎, а 1755 або 1756—1787) — третій Шах династії Зендів, що правив із 6 березня до 22 серпня 1779.